Termenul „Blankenburg” se poate referi la:

 Locuri în Germania
 Blankenburg (district)) fostul district în landul Sachsen-Anhalt
 Blankenburg (Harz)  in Sachsen-Anhalt
 Bad Blankenburg n Thüringen
 Blankenburg (Thüringen) in Thüringen
 Castelul Blankenburg (Harz) în Sachsen-Anhalt
 Locuri în Elveția
 Castelul Blankenburg (Bern) în cantonul Berna